Міхаель Штрук (Німеччина) — музикант, лауреат Премії Роберта Шумана
 Петер Штрук (нім. Peter Struck; 24 січня 1943(19430124), Геттінген — † 19 грудня 2012, Берлін) — німецький державний діяч, міністр оборони ФРН (2002–2005)